La estación de Mercado puede referirse a:

 Estación de Mercado (Alicante): estación de las líneas 1, 2 y 3 del TRAM Metropolitano de Alicante, en esta ciudad valenciana, España.
 Estación de Mercado (Metro de Málaga): estación de la línea 3 del futuro Metro de Málaga, en esta ciudad andaluza, España.